Název Vítovice má více sídel:
 Vítovice (Rousínov) – část města Rousínov v okrese Vyškov
 Vítovice (Hořepník) – část obce Hořepník v okrese Pelhřimov
 Vítovice (Planá) – zaniklá osada, nyní katastrální území Vítovice u Pavlovic patřící k Pavlovicím, jež jsou částí města Planá v okrese Tachov

Externí odkazy